en: Å

Å å (Å å; искошено: Å å) је латинично слово, и користи се у финском, данском, шведском, и норвешком језику. У шведском се третира као засебно слово, и испред r изговара се као o.

Примери 
Шведска реч våra (у значењу наш/наше), изговара се вора.

Рачунарски кодови

Литература 
 -{Pettersson, Gertrud (1996), Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande, Lund: Studentlitteratur. }-

Спољашње везе 
 
 -{The Local: Sweden to phase out Å, Ä and Ö (April Fool's joke)}-

Латиничка слова